Цве́тов — русская фамилия.

Известные носители:
 Цветов, Виктор Пантелеймонович (1934—2017) — учёный, специалист в области разработок полупроводниковых приборов и интегральных микросхем, доцент.
 
 Цветов, Игорь Сергеевич (род. 1994) — украинский легкоатлет-паралимпиец, мастер спорта Украины.
 Цветов, Юрий Викторович (род. 1968) — советский, российский офицер, полковник; Герой России (1999).